Pai-sha Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baisha Shan (ö i Kina, lat 29,94, long 122,45), Zhejiang, 
 Baisha Shan (ö i Kina, lat 28,71, long 121,65), Zhejiang, 
 Baisha Dao (ö i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar